On the Beach ("sulla spiaggia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
 L'ultima spiaggia (On the Beach) – film del 1959 diretto da Stanley Kramer

Musica
 On the Beach – album dei The Paragons del 1967
 On the Beach – album di Neil Young del 1974
 On the Beach – album di Chris Rea del 1986
 On the Beach – singolo di Chris Rea del 1986, dall'album omonimo
 On the Beach – singolo degli Alphaville del 2001
 On the Beach – raccolta di Max Romeo del 2001
 On the Beach – singolo di Sonic Palms
 On the Beach – singolo di TrayBay

Letteratura
 L'ultima spiaggia (On the Beach) – romanzo di fantascienza post apocalittica di Nevil Shute del 1957

Televisione
 L'ultima spiaggia (On the Beach) – film tv del 2000 diretto da Russell Mulcahy
 MTV On the beach – programma estivo di MTV Italia
 Sulla spiaggia (On the Beach) – episodio dell'ottava stagione di E.R. Medici in prima linea

Altro 
 On the Beach – libro fotografico di Elliot Erwitt del 1991